Schonebeck steht für:
 Schonebeck (Adelsgeschlecht), münsterländisches Adelsgeschlecht
Burgen:
Haus Groß-Schonebeck
 Haus Klein-Schonebeck

Siehe auch:
 Schönebeck, Schönbeck (Begriffsklärung)